Кабановское:
 Кабановское (озеро, Московская область)
 Кабановское (озеро, Тверская область)